Светобумага (так же широко распространено название EL Panel, электролюминесцентная панель) — это плоский и, как правило, гибкий источник электролюминесцентного света. Представляет собой тонкий (плоский), гибкий конденсатор, один из электродов которого выполнен прозрачным, а диэлетриком служит специальный светящийся слой.

Технология 
Впервые была исследована итальянским ученым Ж. Дестрио в 1936 году. Дестрио наблюдал свечение мелкокристаллического сульфида цинка, активированного медью (ZnS : Cu), размешанного в жидком диэлектрике и помещенного между обкладками конденсатора, к которым было приложено переменное электрическое напряжение. Поэтому предпробойную электролюминесценцию иногда называют эффектом Дестрио.

Характерна для порошкообразных люминофоров , введенных в диэлектрик и помещенных между обкладками конденсатора в сильное электрическое поле. Под действием сильного поля развиваются процессы ударной ионизации, приводящей к увеличению концентрации неравновесных носителей заряда. При максимальном напряжении на обкладках конденсатора в люминофоре происходят процессы, близкие к электрическому пробою: на краях частичек люминофора концентрируется сильное электрическое поле, которое ускоряет свободные электроны. Эти электроны могут ионизировать атомы; образовавшиеся дырки захватываются центрами люминесценции, на которых рекомбинируют электроны.

Предпробойная электролюминесценция может наблюдаться как в переменном, так и в постоянном электрическом поле. При возбуждении люминесценции переменным электрическим полем не требуется сквозного протекания носителей заряда через люминофор, электролюминесцентная ячейка работает в емкостном режиме. При электролюминесценции порошковых люминофоров цвет свечения определяется материалом основы люминофора, природой и концентрацией вводимых примесей.

Электролюминесценция газов — свечение газового разряда — используется в газоразрядных трубках. Электролюминесценция твердых тел применяется для индикаторных устройств, основой которых служит электролюминесцентный конденсатор или светодиод. К таким устройствам относятся знаковые индикаторы, матричные экраны для получения сложных светящихся изображений, мнемосхемы, преобразователи изображений и т.д.

Применение 
Светобумага изготовляется в ламинации как стандартными размерами (от A5 до B0), так и нестандартными (возможно изготовление по любым размерам). Электропитание панели может осуществляться от 6 В (при площади панели А5), 12 В (при площади панели до А3) и 220 В (при любой площади).
Светобумага используется в рекламе, дизайне интерьеров, автотюнинге и многих других направлениях деятельности. Она применяется для изготовления светящихся анимированных постеров и вывесок. Подсветки различных изображений, столешниц, картин и фотографий, кухонных панелей, ниш. Подсветки салона и приборной панели автомобиля. С каждым днем область применения становится все шире.

См. также 
 Электролюминесцентный провод
 Электролюминесцентный дисплей
 Электронная бумага
 Цифровая бумага

Примечания

Ссылки 

Источники света
Электротехника
Люминесценция
Светотехника